International Security Assistance Force, missione NATO in Afghanistan
 International Sailing Federation, termine italiano Federazione Internazionale della Vela
 International Shark Attack File, database mondiale che registra gli attacchi di squalo

Altri progetti